Янг, Ли ():
 Янг, Ли (1914—2008) — американский джазовый барабанщик.
 Янг, Ли Томпсон (1984—2013) — американский актёр.